Чвижепсе — может означать:

 Чвижепсе — село в Адлерском районе города Сочи, Краснодарский край, Россия.
 Чвижепсе — река.
 Чвижепсе — марка минеральной воды, разливаемой в Сочи.